NGC 1947 (другие обозначения — ESO 85-87, AM 0526-634, IRAS05264-6347, PGC 17296) — галактика в созвездии Золотая Рыба, находится на расстоянии около 45 миллионов световых лет.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 1947 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 1947 в группу также входят NGC 1892 и NGC 2082.

Галактика имеет пылевую полосу. Звёздная составляющая NGC 1947 вращается вокруг малой оси галактики параллельно оси вращения газа.

Примечания

Литература 
 

 

1947
Золотая Рыба (созвездие)